

Wydarzenia 

 zakończenie reform Klejstenesa początkiem demokracji w Atenach
 Spartanie podjęli nieudaną próbę przywrócenia władzy arystokracji w Atenach

Zmarli